FFAA steht für:
 Filipino Fighting Arts Association, Verband für philippinische Kampfkunst
 Fit for an Autopsy, US-amerikanische Deathcore-Band

FF.AA.
 Fuerzas Armadas de Argentina, Streitkräfte Argentiniens
 Fuerzas Armadas de Bolivia, Streitkräfte Boliviens
 Fuerzas Armadas de Chile, Streitkräfte Chiles
 Fuerzas Armadas del Ecuador, Streitkräfte Ecuadors
 Fuerzas Armadas de Paraguay, Streitkräfte Paraguays
 Fuerzas Armadas del Uruguay, Streitkräfte Uruguays

Abkürzung